Red & White Challenge — пригласительный снукерный турнир, проходивший только один раз — в сезоне 1995/96 годов в Пакистане.

В нём принимали участие четверо профессиональных снукеристов, которые в первом раунде сыграли с местными любителями. Победителем Red & White Challenge стал Найджел Бонд.

Турнир не входил в сезон мэйн-тура.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры в Пакистане